Список видов муравьёв рода Temnothorax. Данный список включает 461 вид одного из крупнейших родов муравьев Temnothorax, включённых в него изначально при первоописании или перенесённых в последующих ревизиях согласно Международному кодексу зоологической номенклатуры. Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон, и года, в котором это произошло. Ранее входил в качестве подрода в состав рода  в широкой его трактовке (Bolton, 2003; Radchenko, 2004). Temnothorax был впервые выделен в 1861 году австрийским мирмекологом Густавом Майром и в настоящее время включён в состав трибы Crematogastrini. В последние годы в его состав были включены несколько социальнопаразитических родов: Chalepoxenus, Myrmoxenus и Protomognathus. Род включает виды, отличающиеся, в том числе, следующими признаками (см. фотографии):

Перечень видов с указанием автора и года первоописания

Примечания

Ссылки 
 
 

Temnothorax
Temnothorax